Donald Brittain (1928-1989), scénariste, réalisateur, producteur et acteur canadien ;
 Harry Brittain (1955-), joueur australien de tennis ;
 Jamie Brittain (1985-), acteur et scénariste écossais ;
 Matthew Brittain (1987-), rameur d'aviron sud-africain ;
 Stan Brittain (1931-), coureur cycliste britannique ;
 Vera Brittain (1893-1970), écrivaine anglaise ;
 William Brittain (1930-2011), écrivain américain, spécialisé dans la nouvelle de littérature policière.

Voir aussi